Mounier es un apellido francés que puede referirse a:

 Emmanuel Mounier (1905-1950), filósofo cristiano francés.
 Jean-Joseph Mounier (1758-1806), abogado, político y ensayista francés.